Christian Wenster kan syfta på

Christian Wenster den äldre (1704–1779), den nedanståendes far
Christian Wenster den yngre (1735–1823), den ovanståendes son